Флаг муниципального образования Никола́евское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 августа 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3625.

Описание 
«Полотнище соотношением сторон 2:3, разделённое восходящей изогнутой линией на равные голубую и жёлтую части и несущее у древка красную полосу в 1/6 длины полотнища; поверх границы полосы расположено бело-жёлтое изображение меча; голубая часть полотнища несёт жёлтое изображение цветка подсолнуха; меч и цветок воспроизведены с чёрными контурами».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и экономические особенности Николаевского сельского поселения.

Николаевское сельское поселение расположено на берегу Ейского лимана, что аллегорически показано голубым цветом полотнища.

Жёлтый цвет (золото) — символизирует богатство и показывает основное направление сельскохозяйственной деятельности населения — зерновое растениеводство (хлеб).

Подсолнечник символизирует богатую солнцем и дарами Кубанскую землю.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества и красоты.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели.

Куполообразное деление полотнища аллегорически указывает на храм-часовню Святителя Николая Чудотворца в селе Николаевка. Его открытие, состоялось 10 декабря 2005 года. Это стало большим событием не только для жителей села и сельского поселения, но и для всего района.

Меч и церковь являются атрибутами Святителя Николая Чудотворца, и меч помещён на флаге как его символ, а церковь обозначена условно, делением полотнища. Меч также символизирует отвагу всех защитников Родины павших смертью храбрых на полях всех освободительных войн.

Примечания